Каролин може бити:

 Каролин (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Каролин (Северна Каролина), насељено мјесто у америчкој савезној држави Северној Каролини